Пульман () — немецкая фамилия и топоним. Известные носители:

Фамилия 
 В.С.Пульман — владелец чугунно-меднолитейного механического завода в Петербурге
 Пульман, Джек (1929—1979) — телевизионный сценарист.
 Пульман, Джон (1923—1998) — профессиональный игрок в снукер.
 Пульман, Джордж Мортимер (1831—1897) — американский изобретатель и промышленник.
 Пульман, Мария Михайловна (1937—2009) — советская и казахстанская юристка и правозащитница.
 Пульман, Шимон (1890—1942) — польский музыкант.

Топоним 
 Пульман — город в штате Вашингтон, США, названный в честь Джорджа Пульмана.
 Пулмен — район Чикаго, бывший рабочий посёлок компании «Пульман»

Другое 
 Пульман — большой пассажирский спальный железнодорожный вагон.
 «Пульман» — компания, основана Джорджем Пульманом, производитель пассажирских вагонов с середины XIX веке до середины XX века.

См. также 
 Пюльман
 Пулман